Georgijs Pujacs (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1996, il commence sa carrière senior avec le HK Riga 2000 dans le championnat de Lettonie. Il le  du repêchage d'entrée dans la LNH 1999, par les Bruins de Boston. Il joue la saison suivante en Amérique du Nord sans parvenir à gagner sa place dans la Ligue nationale de hockey.

À la place, il retourne en Europe pour y poursuivre sa carrière avec le Vilki OP, le Liepājas Metalurgs et le HK Riga 2000 dans l'Ekstraliga et le Örebro HK de l'Allsvenskan (deuxième division suédoise). En juillet 2006, il signe un contrat avec le club moscovite du Khimik Moskovskaïa Oblast de la Superliga russe. En 2009, il intègre l'effectif du Sibir Novossibirsk dont il devient le capitaine en 2011.

Carrière internationale
Pujacs représente la Lettonie au niveau international. Il participe aux sélections jeunes. Il prend part aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin et de 2010 à Vancouver. Il a participé à plusieurs éditions du championnat du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997|| HK Riga 2000|| Lettonie|| 19|| 1|| 5|| 6|| 10|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| HK Riga 2000 || LEEH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HK Riga 2000 || Lettonie || || || || || || || || || || 
|-
| 1999-2000|| Mustangs de Rochester || USHL|| 50|| 4|| 13|| 17|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Aces d'Anchorage || WCHL|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Metalurgs Liepaja || LEEH || 15|| 0|| 4|| 4|| || || || || || 
|-
| rowspan=2|2000-2001|| Metalurgs Liepaja || Lettonie || 18|| 4|| 8|| 12|| || || || || || 
|-
| Vilki Riga || Lettonie || 6|| 0|| 1|| 1|| || || || || || 
|-
| 2001-2002|| Metalurgs Liepaja || LEEH || 41|| 7|| 11|| 18|| 27|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Metalurgs Liepaja || Lettonie || 18|| 2|| 1|| 3|| 8|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2002-2003|| Metalurgs Liepaja || LEEH || 36|| 1|| 7|| 8|| 22|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Metalurgs Liepaja || Lettonie || || 2|| 14|| 16|| 12|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Metalurgs Liepaja || LEEH || || || || || || || || || || 
|-
| 2003-2004|| Örebro HK|| Allsvenskan|| 28|| 5|| 4|| 9|| 60|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Vilki Riga || Lettonie || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Jackals d'Elmira || UHL|| 71|| 7|| 21|| 28|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HK Riga 2000 || Lettonie || || 1|| 1|| 2|| 6|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HK Riga 2000 || Ekstraliga || 52|| 6|| 12|| 18|| 81|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 49|| 1|| 9|| 10|| 42|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| Lada Togliatti|| Superliga|| 33|| 1|| 4|| 5|| 28|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| Dinamo Minsk || Ekstraliga || 19|| 2|| 9|| 11|| 22|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2008-2009||Lada Togliatti||KHL || 38|| 9|| 4|| 13|| 49|| || || || ||
|-
|Dinamo Riga ||KHL || 12|| 1|| 3|| 4|| 4|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2009-2010|| Sibir Novossibirsk || KHL || 56|| 1|| 13|| 14|| 26|| || || || ||
|-
| 2010-2011|| Sibir Novossibirsk || KHL || 49|| 8|| 14|| 22|| 52|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Sibir Novossibirsk || KHL || 25|| 1|| 4|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avangard Omsk ||KHL || 13|| 1|| 4|| 5|| 2|| 17|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2012-2013 || Avangard Omsk || KHL || 45|| 1|| 12|| 13|| 28|| 10|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2013-2014 || Dinamo Riga || KHL || 43|| 1|| 5|| 6|| 55|| 7|| 0|| 2|| 2|| 16
|-
|rowspan="2"|2014-2015 || Dinamo Riga || KHL || 32|| 1|| 1|| 2|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 17|| 1|| 3|| 4|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 5|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque ||14 || 0 || 6 || 6 || 16 || 15 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|2016-2017|| Dinamo Riga || KHL || 24|| 2|| 5|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018|| Dinamo Riga || KHL || 34|| 2|| 2|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Prizma Riga || LAČ || 6|| 2|| 2|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Dresdner Eislöwen || DEL2 ||46 || 6 || 11 || 17 || 24|| 12|| 0 || 2 || 2 || 10
|-
|2019-2020 || Olimp Riga || LAČ || 35 || 6 || 11 || 17 || 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || Olimp Riga || LAČ || 35 || 10 || 17 || 27 || 26|| 9|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
|2021-2022 || Olimp Riga || LAČ  ||  ||

Références

Naissance en RSS de Lettonie
Naissance en juin 1981
Naissance à Riga
Joueur international letton de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur du HK Liepājas Metalurgs
Joueur des Aces d'Anchorage
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Örebro HK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du HK Riga 2000
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HC '05 Banská Bystrica